, чаще упоминаемый как  и иногда с вариантом произношения фамилии Огава — японский актер театра кабуки (в жанре оннагата, то есть женских ролей), кино и телевидения.

Биография 
Будущий актер родился в 1929 году у токийской гейши квартала Янагибаси под именем Томинари Тамба и, в соответствии с обычаем (гейши оставляли себе только девочек), был отдан на усыновление. Он был усыновлен актером кабуки Итикавой Такинодзё II, так что его дальнейшая жизнь протекала в атмосфере театра. Осенью 1935 года, в шесть лет, мальчик начинает обучение в амплуа оннагата у мастера Итикавы Омэдзо IV (который дает ему новое имя Итикава Омэмару), а уже в начале 1936 года — впервые выходит на сцену.

Весной 1945 года мальчика переусыновляет актер Оноэ Кикугоро VI, а осенью того же года он берет свой окончательный псевдоним в честь носившего то же имя великого актера конца XVIII—первой половины XIX века, более известного под именем .

В 1954 году, на фоне кажущегося послевоенного упадка кабуки и по примеру начавшего сниматься в кино , Окава Хасидзо, не бросая театр, приходит в киноиндустрию, играя в фильмах-дзидайгэки студии «Тоэй» и быстро завоевав себе репутацию. В 1950-1960-х годах актер входил в четверку ведущих молодых «самурайских» актеров, известную как , в которую, кроме него, входили Накамура Кинносукэ I, уже упомянутый Итикава Райдзо VIII (оба также со стажем кабуки) и Тиёносукэ Адзума, считается одной из "звёзд" жанра дзидайгэки студии Toei и до сих пор остается в Японии одним из популярнейших киноактеров.

С 1966 года актер приходит работать в телекомпанию Fuji TV на телестудии, где и работает до самой смерти, играя в теледрамах. Его главная роль в 888-серийном исторически-детективном сериале  вошла в Книгу рекордов Гиннесса как мировой рекорд непрерывной игры в сериале 60-минутного формата.

Окава Хасидзо умер в 1984 году, вскоре после окончания своего рекордного сериала, от метастазов рака кишечника, и был похоронен на токийском кладбище Дзосигая.

Карьера кабуки 
Годы карьеры в кабуки: 1935—1972 (возможно, дольше)

Кабуки-имена: Итикава Омэмару, Окава Хасидзо II, Фудзима Каннодзё («имя танцовщика»)

Кабуки-гильдии и труппы: Отовая (с начала карьеры), Оноэ Кикугоро Гэкидан (с создания труппы в память его приемного отца)

Кабуки-театры: Кабукидза, Мэйдзидза, Симбаси Эмбудзё (Токио).

Известные кабуки-роли:
 Цурутиё (драма Meiboku Sendai Hagi, постановка 1936 г.)
 Фудзи (балет Fuji Musume, постановки 1952 и 1970 гг.)
 Сога Дзюро Сукэнари (балет Ataru Toshi Iwau Harukoma, постановка 1954 г.)
 Бэнтэн Кодзо Кикуносукэ (драма Benten Musume Meo no Shiranami, постановка 1972 г.)

Фильмография

Кинофильмы 
Окава Хасидзо снялся в 113 фильмах для большого экрана, во многих случаях — в главной роли. Практически все фильмы относятся к жанру дзидайгэки (японской костюмно-исторической драмы), в котором в его творчестве выделяются поджанры самурайского детектива, фильмов о ниндзя и якудза-фильмов (большей частью касающихся похождений клана Дзиротё из Симидзу).

К его наиболее известным и «фирменным» ролям можно отнести детективы про Молодого Мастера и ), роли в серии фильмов «Мито Комон» о «Советнике Мито» (внуке Токугавы Иэясу и дяде «собачьего сёгуна» Токугавы Цунаёси), роли Амакусы Сиро Токисады в одноименном фильме 1962 года и Синго Аоя в сериях фильмов «10 уличных схваток Синго Аоя» и «Вызов Синго Аоя».

1950-е годы

1953—1957

1958—1959

1960-е годы

1960—1962

1963—1969

Теледрамы

Память об актёре

Книги 
Об Окаве Хасидзо написаны две книги его вдовы Марико:
 ,
 «Окава Хасидзо».

Кроме того, ему посвящены главы в книгах других авторов:
 Книге воспоминаний актрисы и сэйю Юкидзи Асаоки .
 Книге воспоминаний вдовы Оноэ Кикугоро VI .
 Сборнике  из серии .

Документальные фильмы 
 1981 —

Примечания 

Актёры Японии
Актёры кабуки
Актёры телевидения Японии
Оннагата
Умершие от колоректального рака